Yoshii – nome proprio maschile giapponese
Yoshii – fiume giapponese, nella prefettura di Okayama
7188 Yoshii – asteroide della fascia principale
Ysh-Yoshii – magliette e jeans sia maschili che femminili